Bad Day (canção de Daniel Powter)
 Bad Day (canção de Justin Bieber)
 Bad Day (canção de R.E.M.)

Desambiguação